Skin o skinhead, subcultura originada al Regne Unit a la fi dels anys 1960 caracteritzats, arquetípicament, per dur el cap rapat
 Skin (cantant) (1967), cantant, compositora, DJ de música electrònica i model ocasional britànica
 Skin (pel·lícula de 2018), pel·lícula de drama biogràfic estatunidenca de 2018, escrita i dirigida pel cineasta d'origen israelià Guy
 Skin (informàtica), sèrie d'elements gràfics que modifíquen l'aparença d'un programa informàtic.